Barrón est un toponyme et un patronyme hispanique. C'est également le nom commun de plusieurs plantes en espagnol. Il peut faire référence à :

Toponyme 

 Province de Tomás Barrón, une province dans le département d'Oruro en Bolivie.

 Barrón, une commune ou contrée appartenant à la municipalité d'Erriberagoitia (Ribera Alta en espagnol), dans la province d'Alava et la Communauté autonome basque en Espagne.

Personnalités 

 Amilton Prado Barrón (1979-), joueur et entraîneur péruvien de football ;
  (1858-1911), sculpteur espagnol ;
 Fernando Barrón Ortiz (1892-1953), militaire espagnol ;
  (1888-1949), militaire español ;
 Gabriela Cuevas Barrón (1979-), femme politique mexicaine ;
  (1814-1884), peintre espagnol.

Botanique 
 Barrón, un des noms communs en espagnol de la plante Ammophila arenaria (Oyat).
 Barrón, un des noms communs en espagnol de la plante Hyparrhenia hirta (Barbon hérissé).
 Barrón, un des noms communs en espagnol de la plante Lygeum spartum (sparte).
 Barrón, un des noms communs en espagnol de la plante Stipa gigantea.

Voir aussi